Ráfol de Salem kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ráfol de Salem (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Ráfol de Salem (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar